Daniel Teixeira (Belo Horizonte, 1968. április 20. –) brazil labdarúgócsatár.

További információk 
Daniel Teixeira adatlapja a transfermarkt.de oldalon 
Cikk róla a Braunschweig honlapján 

1968-ban született személyek
Belo Horizonte-iek
Brazil labdarúgók
A Cruzeiro labdarúgói
A Marítimo labdarúgói
A Nacional labdarúgói
A Vila Nova labdarúgói
A KFC Uerdingen 05 labdarúgói
Az 1. FC Union Berlin labdarúgói
Az Eintracht Braunschweig labdarúgói
A Holstein Kiel labdarúgói
A Rot-Weiß Essen labdarúgói
Labdarúgócsatárok
Élő személyek